The Girl and the Judge – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 The Girl and the Judge; or, A Terrible Temptation – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Girl and the Judge – cortometraggio del 1913 diretto da Lem B. Parker
The Girl and the Judge – film del 1918 diretto da John B. O'Brien